

События 

 Генуя разорена сарацинскими пиратами.
 Около 935 — Горм Старый отнял у шведов Южн. Данию.
 935—967 — князь Чехии Болеслав I.
 Зарождение Польши. Слияние вислян и мазовшан.
 935—945 — Король Хорватии Крешимир I, сын Трпимира II.
 Мардавидж убит собственными воинами. Царство его распалось. Вашмагир.
 Власть в Египте захватывает наместник Аббасидов, бывший князь Ферганы (ишдид). Отпадение Египта от халифата.
 935—969 — Династия Ихшидидов в Египте.
 Возникновение в Западном Иране династии Буидов (правила до 1055 года). Ахмед ибн Буйэ (Бувейх) и его два брата Хасан и Али, родом из бедных горцев южного берега Каспия, завоёвывают Западный Иран.
 935—1055 — Династия Буидов в Зап. Иране и Ираке.
 Правителю Корё Ван Гону подчиняется правитель Силлы.
 935 (5-й год Сёхэй) — Тайра Масакадо, могущественный феодал Восточной Японии, поднял мятеж. Захватил несколько провинций, сделав местных феодалов вассалами.
 Альберих II, сын Альбериха I Сполетского и Марозии, стал правителем Рима.

Родились 
 Харальд II Серая Шкура
 Мешко I

Скончались 
 Иоанн XI (папа римский)

См. также

Примечания